Барбароса може да се отнася за:

 Фридрих I Барбароса, император на Свещената Римска империя, организатор и ръководител на Третия кръстоносен поход;
 Арудж Барбароса, османски пират;
 Хайредин Барбароса, османски пират;
 Операция „Барбароса“ е планът за нападение на Третия Райх над Съветския съюз в хода на Втората световна война, в резултат на което започва Великата отечествена война
 Барбароса, роман от съветския писател Валентин Пикул.